Календарна реформа (постійний календар, всесвітній календар) — проєкт календаря, в якому номери днів, дні тижня, місяці і рік узгоджені краще, ніж у григоріанському календарі, причому за кожним днем року закріплюється постійний день тижня (календар Армеліна, міжнародний фіксований календар, календар Конта та інші).

Основна теорія зміни григоріанського календаря 
З астрономічної точки зору сучасний григоріанський календар є досить точним і по суті не вимагає ніяких змін. Говорячи про його реформу (вже декілька століть), мають на увазі не зміна типу календаря чи введення нових прийомів обчислення високосних років. Мова йде виключно про таке перегруповування днів у році, щоб зрівняти довжину місяців, кварталів, півріч, щоб ввести такий порядок відліку днів у році, при якому новий рік припадав би на один і той же день тижня, наприклад, на неділю (а також — перший день кварталу, ще краще — перший день місяця).

Недоліки григоріанського календаря:
 неоднакова тривалість місяців (28, 29, 30, 31 дні);
 нерівність кварталів (90, 91, 92 дня);
 нерівність півріч (181, 182, 184 дня);
 неузгодженість номерів днів у місяці з днями тижня;
 рахунок тижнів відірваний від року;

Наслідки цих недоліків:
 ускладнюється робота планових і фінансових органів;
 тиждень починається в одному місяці чи кварталі, а закінчується в іншому.

Питання про реформу календаря стало обговорюватися ще в XIX столітті, коли були названі зазначені недоліки чинного календаря. Однак через астрономічно певної довжини сонячного (тропічного) року в добі, що виражається не кратним 7 і навіть нецілим числом, скласти універсальний календар, який підходив би на кожен рік як трафарет, неможливо.

Проєкти, що порушують безперервність рахунку днів семиденного тижня

Календар Армеліна 
У проєкті Календаря Армеліна календарний рік містить 4 квартали по 91 дню (по 13 повних тижнів). Тривалість року 364 дні; початок кожного кварталу завжди припадає на один і той же день тижня. Для узгодження з тропічним роком в кінці кожного року необхідно додавати один позатижневий день («День миру») і один раз в 4 роки після 30 червня додається другий позатижневий день («День високосного року»).

Цей варіант календаря пропонує Всесвітня асоціація календарів. 1954 року він був схвалений Економічною і соціальною радою ООН, проте його введенню з релігійних міркувань противились деякі країни, у тому числі США і Велика Британія.

Недолік цього проєкту в тому, що він порушує безперервність рахунку семиденного тижня. Саме з днями тижня визначаються релігійні свята, наприклад п'ятниця — в ісламі, субота — в юдаїзмі та неділя в християнстві. На неділю завжди припадає Великдень і Вхід Господній до Єрусалиму.

 * — День високосного року. 
 ** — День миру и дружби народів — щорічне міжнародне свято.

Календар Конта 
Рік у календарі Конта складається з 13 місяців, місяць з 4 тижнів, тиждень з 7 днів. Один позатижневий день вставляється після XIII місяця. У високосному році ще один позатижневий день вставляється після VI місяця. Даний календар також можна розділити на 2 півріччя по 26 тижнів і 4 квартали по 13 тижнів.

Симетричний календар 
Симетричний календар — проєкт календаря, розроблений доктором І. Бромбергом з університету Торонто, і пропонований їм як заміна григоріанського календаря. Цей календар дуже схожий на календар Конта, який був запропонований ще в середині XIX століття. Від останнього відрізняється лише тим, що 52 тижні розбиті не на 13, а на 12 місяців.

В цьому календарі кожен новий місяць починається з понеділка. У кожному кварталі однакову кількість тижнів — 13. Чотири місяці в році мають 35 днів — лютий, травень, серпень і листопад, решта — 28. У підсумку звичайний рік складається з 364 днів. Раз на п'ять або шість років в кінець грудня вставляється високосний тиждень, таким чином роблячи і його 35-денним.

Перевагою проєкту є те, що в ньому є твердий зв'язок між числом і днем ​​тижня, що робить календар на кожен рік однаковим. При цьому автору вдалося зберегти непорушеною послідовність семи днів тижня.

Календар Гільбурда 
В цьому календарі 31 грудня буває лише у високосному році.

Проєкти, що не порушують безперервності рахунку днів семиденного тижня

Рішення недоліку у перших двох проєктів 
Цей недолік може бути подоланий шляхом включення не окремих вставних днів, а цілого вставного тижня. Порядок додавання вставного тижня: у 62-річному циклі 51 рік простий (364 дні) та 11 років високосних (364 +7 днів). 62-річний цикл дозволить усунути зміщення початку року за сезонами (розбіжність в 1 добу за 3875 років) (?).

При цьому 53-ій тиждень високосного року пропонується зробити неробочим і використовувати для проведення міжнародних святкових заходів, спортивних ігор (типу олімпійських) тощо.

Рік ділиться або на 13 місяців по 28 днів (4 тижні), або у кожному з 4 кварталів 3 місяці (31, 30, 30 днів).

13-місячний календар з високосним тижнем 
Кожен місяць завжди починається з понеділка.

12-місячний календар з високосним тижнем (по 28 і 35 днів у місяці) 
Кожен місяць завжди починається з понеділка.

12-місячний календар з високосним тижнем 
Перший місяць кварталу завжди починається з понеділка.
Другий місяць кварталу завжди починається з четверга.
Третій місяць кварталу завжди починається з суботи.

Див. також 
 Календар
 Хронологія
 Час
 Anno Domini (Від Різдва Христового)

Посилання 
 Всесвітній постійний календар

Примітки 

Календарі